Killingskär kan syfta på följande platser:

Finland 

 Killingskär (vid Gyltö, Korpo), 
 Killingskär (vid Aspö, Korpo),

Åland 

 Killingskär (Lemland, Åland), 
 Killingskär (söder Vårdö, Åland), 
 Killingskär (väst Kumlinge, Åland), 
 Killingskär (öst Kumlinge, Åland), 
 Killingskär (Vårdö, Åland), 
 Killingskär (norr Vårdö, Åland),

Se även
Killingskäret
Lammskär

Robotskapade Finlandförgreningar